Paul Liesegang ist der Name folgender Personen:

* Paul Eduard Liesegang (1838–1896), deutscher Chemiker und Verleger von Zeitschriften zur Fotografie
 Franz Paul Liesegang (1873–1949), deutscher Physiker, Optiker und Unternehmer